Takahiro est un prénom masculin japonais :
 Takahiro Sakurai (1974-), seiyū (doubleur) japonais
 Takahiro Aoh, boxeur japonais
 Takahiro Harada, créateur de jeux vidéo
 Takahiro Yamamoto, joueur de volley-ball
 Takahiro est un personnage du manga Junjou Romantica
 Takahiro est un chanteur dans le groupe One Ok Rock